Bosnisch voetbalelftal onder 16 (mannen) 
Bosnisch voetbalelftal onder 16 (vrouwen)